Кубок Болгарії з футболу 1963—1964 — 24-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул вдруге поспіль здобула Славія (Софія).

Попередній раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 грудня 1963

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 грудня 1963

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 грудня 1963

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 грудня 1963

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 грудня 1963

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 грудня 1963

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|19/26 лютого 1964

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|20 лютого/1 березня 1964

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|21/28 лютого 1964

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|22 лютого/1 березня 1964

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|23/29 лютого 1964

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|23 лютого/1 березня 1964

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|23 лютого/2 березня 1964

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|23 лютого/4 березня 1964

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|24 лютого/2 березня 1964

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|24 лютого/1 квітня 1964

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|25 лютого/1 березня 1964

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|26 лютого/25 березня 1964

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|29 лютого/3 березня 1964

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|3/17 червня 1964

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|3/18 червня 1964

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|3/24 червня 1964

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|3 червня/5 серпня 1964

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|9/12 серпня 1964

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|9/13 серпня 1964

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|10/13 серпня 1964

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|17/26 серпня 1964

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на bulgarian-football 

1963–1964
Болгарія
Болгарія
1963 у болгарському спорті
1964 у болгарському спорті